«Верёвка» () — поставленная А. Хичкоком экранизация одноимённой пьесы Патрика Гамильтона (1929) в обработке Хьюма Кронина. Пьеса основана на реальных событиях, произошедших в 1924 г. в Чикаго: двое приятелей (и, согласно бульварной прессе, любовников) по имени Леопольд и Лёб из спортивного интереса умертвили 14-летнего подростка. Это первый фильм Хичкока, спродюсированный им самим после разрыва с Дэвидом Селзником. Хичкок рассматривал его как экспериментальный проект, который позволил ему познакомиться с возможностями цветного кино (текниколора).

Содержание 
Под впечатлением от Второй мировой войны Хичкок разбирает психологию фашизма: в центре его внимания — привлекательность идей о собственной исключительности для молодого поколения. Двое молодых людей из теоретических соображений (совершение идеального преступления в духе деквинсиевского эссе «Убийство как одно из изящных искусств») убивают своего приятеля-сокурсника, задушив верёвкой. Бросая вызов самим себе, они приглашают друзей и родственников в ту же квартиру, где спрятано тело, чтобы устроить там банкет. Причём в качестве стола используется сундук, в котором спрятано тело убитого. Перед отцом и девушкой покойного инициатор убийства в запальчивости озвучивает ницшеанские теории о сверхчеловеке, напоминающие раскольниковскую дилемму: «Тварь ли я дрожащая или право имею». Младший из преступников — чувствительный пианист — заметно нервничает и, перебрав лишнего, начинает вызывать подозрения у бывшего учителя преступников, который и вбил в их головы зловредные теории. По окончании вечеринки тот возвращается, чтобы вывести убийц на чистую воду… При этом он сознаёт собственную вину в преступлении: ведь это его неосторожное обращение со словами толкнуло юношей на преступную стезю.

Техника 
Действие фильма разворачивается непрерывно и выглядит на экране, как снятое одной камерой без её остановки. При этом, весь фильм состоит из десяти монтажных кадров, длительность которых ограничена максимальной длиной стандартной части 35-мм фильмокопии. Количество монтажных склеек сведено к минимуму, и они замаскированы переходами через спины персонажей. Чтобы сделать возможными столь продолжительные непрерывные дубли, съёмка велась в студии с раздвижными стенами на фоне затейливо раскрашенного задника с движущимися облаками из стекла и неоновой рекламой средства для похудения в виде карикатурной фигуры самого режиссёра (это и есть его камео в этом фильме).

Позднее Хичкок весьма скептически вспоминал о намерении снять фильм единым планом («верёвкой»), стерев тем самым даже видимость монтажа. Критики довольно резко отозвались о фильме, назвав его холодным в своём экспериментировании и лишённым подлинного саспенса. Кроме того, отношения главных героев воспринимались как гомосексуальные (актёры, игравшие их, были гомосексуалистами). По этой причине прокат фильма столкнулся с цензурными трудностями в Чикаго и Сиэтле; скандальность содержания привела к его запрету в Италии и Индии. Жан Ренуар высмеял ленту как «фильм о голубых, где нам даже не показали, как они целуются».

По мнению Жижека, «верёвка» в названии означает неразрывную связь слов и дел, ибо урок фильма в том, что заигрывание с опасными идеями может ненароком привести к их воплощению в жизнь.

В ролях 

 Джеймс Стюарт — Руперт Кеделл
 Джон Долл — Брендон Шоу
 Фарли Грейнджер — Филипп Морган
 Седрик Хардвик — мистер Кентли
 Констанс Колльер — миссис Этуотер
 Дуглас Дик — Кеннет Лоуренс
 Эдит Эвансон — миссис Уилсон
 Дик Хоган — Дэвид Кентли
 Джоан Чандлер — Джанет Уокер

См. также 
 «Германия, год нулевой» — фильм того же года со сходной этической проблематикой
 «Насилие» — юридический триллер режиссёра Ричарда Флейшера, экранизация одноимённого романа Мейера Левина, основанный на тех же событиях.
 Таймкод (фильм снят «одним кадром» за один дубль, без единой монтажной склейки)
 Русский ковчег (фильм снят «одним кадром» за один дубль, без единой монтажной склейки)

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

Фильмы-триллеры США
Фильмы США 1948 года
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы о реальных преступниках
Фильмы, спродюсированные Альфредом Хичкоком
Фильмы по сценариям Артура Лорентса